Deux cantons français portent le nom de canton de Sainte-Suzanne :
 canton de Sainte-Suzanne, situé dans le département de la Mayenne ;
 canton de Sainte-Suzanne, situé dans le département de La Réunion.